Nino Nutrizio, giornalista;
 Maria Carmen Nutrizio, vero nome della stilista Mila Schön.